Colonia Emiliano Zapata kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Emiliano Zapata, Campeche, Carmen, 
 Colonia Emiliano Zapata, Villa de Arriaga, 
 Colonia Emiliano Zapata, Nayarit, Santiago Ixcuintla, 
 Colonia Emiliano Zapata, Lerma, 
 Colonia Emiliano Zapata, Zitácuaro, 
 Colonia Emiliano Zapata, Rayón, 
 Colonia Emiliano Zapata, Villagrán, 
 Colonia Emiliano Zapata, Silao de la Victoria, 
 Colonia Emiliano Zapata, Mexquitic de Carmona, 
 Colonia Emiliano Zapata, Jiquipilco, 
 Colonia Emiliano Zapata, Yurécuaro, 
 Colonia Emiliano Zapata, Pénjamo, 
 Colonia Emiliano Zapata, Temoaya, 
 Colonia Emiliano Zapata, Oaxaca, Santa María Jacatepec, 
 Colonia Emiliano Zapata, Veracruz, Amatlán de los Reyes, 
 Colonia Emiliano Zapata, Chihuahua, Meoqui, 
 Colonia Emiliano Zapata, Morelos, Puente de Ixtla, 
 Colonia Emiliano Zapata, San José del Rincón, 
 Colonia Emiliano Zapata, Hidalgo, Francisco I. Madero, 
 Colonia Emiliano Zapata, Tangancícuaro, 
 Colonia Emiliano Zapata, Guerrero, Florencio Villarreal,